Les Masters de Shanghai de snooker 2015  sont un tournoi de snooker annuel se déroulant en Chine. Cette compétition fait partie de la catégorie ranking (comptant pour le classement mondial). Elle s'est déroulée du 14 au  au stade couvert de Shanghai.
 
Stuart Bingham, le tenant du titre, est battu en demi-finale par Judd Trump. Kyren Wilson, non tête de série, s'impose lors de cette édition.

Dotation

Wild cards (invités)

Tableau final

Qualifications 

A=Joueur amateur
Qd.=Qualifié sur désistement

Centuries

Tableau final

Qualifications

Références

Liens externes 

Masters de Shanghai de snooker
Sport en Chine en 2015
Sport en septembre 2015